

Urodzili się 
 Wudi, cesarz chiński z dynastii Han (141 - 87 p.n.e.; zm. 87 p.n.e.)